30-й чемпионат Узбекистана по футболу 2021 года среди клубов Про-лиги. Проводился с апреля по ноябрь 2021 года. Победитель турнира получил путёвку в Суперлигу.

Участники

Про лига

Турнирная таблица 

Актепа и Истиклол снялись с чемпионата. Так как половину матчей эти команды не сыграли их результат был аннулирован.

Результаты матчей

Про лига 2

Турнирная таблица

Результаты матчей

Турнирная таблица 

Актепа и Истиклол снялись с чемпионата. Так как половину матчей эти команды не сыграли их результат был аннулирован.

Результаты матчей

Стыковой матч 
Стыковой матч за место в Суперлиге между 3-м клубом Про-лиги и 12-м клубом Суперлиги.

Бомбардиры 

Первая лига чемпионата Узбекистана по футболу
Спорт в Узбекистане в 2021 году
Футбол в Азии в 2021 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2021